Pavel Nohel (* 24. února 1967) je bývalý český hokejový útočník.

Hokejová kariéra 
V československé a české lize hrál za HC Kometa Brno, HC Olomouc, HC Becherovka Karlovy Vary, HC Bohemex Trade Opava, HC Femax Havířov a HC Vítkovice. Nastoupil ve 403 ligových utkáních, dal 67 ligových gólů a měl 98 asistencí. V nižších soutěžích hrál i za TJ Lokomotiva Ingstav Brno, VTJ Tábor, Duklu Jihlava „B“, HC Senators Rosice, HC Senators Žďár nad Sázavou, HC Jestřábi Prostějov a HC Břeclav.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Od Rudé hvězdy ke Kometě
 Hokej.cz
 Nohel se loučí. Nejsem ze železa, říká

Českoslovenští lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Hráči HC Kometa Brno
Hráči SK Královo Pole
Hráči HC Olomouc
Hráči HC Karlovy Vary
Hráči HC Slezan Opava
Hráči HC Havířov
Hráči HC Vítkovice
Hráči HC Žďár nad Sázavou
Hráči HC Prostějov
Narození 14. února
Narození v roce 1967
Žijící lidé
Muži